Hlawaczek ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hlawaczek (1808–1879), böhmischer Mediziner und Autor
 Vincenz Hlawaczek von Küstenwehr (1854–1926), österreichischer Feldmarschall-Leutnant böhmischer (tschechischer) Herkunft